Il singolare  del Bell Challenge 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Barbora Záhlavová-Strýcová era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Mona Barthel.

Kirsten Flipkens ha sconfitto in finale Lucie Hradecká con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Dominika Cibulková (primo turno)
 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Mona Barthel (semifinale)
 Aleksandra Wozniak (secondo turno, ritirata)

 Romina Oprandi (primo turno)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)
 Petra Martić (secondo turno)
 Lucie Hradecká (finale)

Qualificate 

  Lauren Davis (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic (semifinale)

  Maria Sanchez  (primo turno)
  Heidi El Tabakh (primo turno)

Lucky Loser 
  Jessica Pegula (primo turno)

Wildcard 

  Dominika Cibulková (primo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)

  Yanina Wickmayer (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Bell Challenge 2012
WTA Tour 2012